Монтобан (фр. Montauban, окс. Montalban) — многозначный термин.

 Монтобан — главный город французского департамента Тарн и Гаронна, расположенный у слияния рек Тарн и Теску, к северу от Тулузы.
 Монтобан — округ во Франции, один из округов в регионе Юг-Пиренеи.
 Монтобан — французский регбийный клуб, выступающий во втором дивизионе национального первенства, Про Д2.